Фарішта, Фереште ( - «ангел») - багатозначне перське слово. Як власна назва близько до імені Анжела і Малахія.

 Ферішта (1560-1620) - іранський історик.
 Фереште Тавангар (1966 р.н.) - іранський письменник.
 Джибріл Фарішта - головний персонах  Сатанинських віршів Салмана Рушді.
 Ферештамахі - іранська назва риб скалярії.
 Хіябані Фереште (Вулиця Ангелів) - одна з вулиць Тегерана в районі Елахіє.

Література 
 

Перські імена
Перські назви
Імена